

Персони 
 Абі — давньоєгипетський бог смерті
 Абі-ешу — цар Вавилона
 Шарль Абі — французький футболіст

Географічні об'єкти 
 Абі — село в канадській провінції Саскачеван
 Абі-Гамін — гірська вершина в Гімалаях

Див. також 
 Абі-Істада